Almanac () — неоклассическая метал-группа из Германии, основанная в 2015 году гитаристом, продюсером и композитором белорусского происхождения Виктором Смольским. Как и в другом сайд-проекте Смольского под названием Lingua Mortis Orchestra, здесь представлены песни, написанные для группы и оркестра с несколькими ведущими вокалистами.

История 
После 15 лет творческой карьеры в немецкой группе RAGE, записи 10 альбомов, многочисленных турне и концертных выступлений гитарист Виктор Смольский решил покинуть коллектив и сосредоточиться на новых музыкальных задачах.

В 2015 году на Франкфуртской музыкальной ярмарке Виктор Смольский представил свою новую группу. В ALMANAC Виктор продолжил концепцию, которую он начал проповедовать в проекте Lingua Mortis Orchestra (LMO), в составе которого в 2013 году записал успешный альбом LMO. Работа была полностью составлена из песен Виктора, которые сочетали в себе хэви-метал и классическую музыку. Все композиции написаны специально для группы с оркестром и исполнялись несколькими членами команды с женским и мужским вокалами. Работа с LMO продолжилась в ALMANAC, где тяжёлые риффы переплелись с узнаваемым звучанием Lingua Mortis Orchestra. Помимо Виктора, в состав новой группы вошли бывшие участники LMO: Жанетт Марчевка (вокал) и Энрик Гарсия (клавишные). Состав коллектива дополнили бас-гитарист Армин Алик, барабанщик Майкл Колэр, а также два вокалиста – Дэвид Ридмен (Pink Cream 69) и Энди Б. Франк (Brainstorm).

В начале 2015 года музыканты дали несколько шоу в Германии, а к концу весны группа подписала контракт с лейблом Nuclear Blast и приступила к работе над своим дебютным альбомом.

В августе 2015 года ALMANAC выступили на масштабном фестивале Wacken Open Air .

В начале сентября 2015 года началась запись дебютного альбома, которая проходила в различных студиях и странах.

15 ноября 2015 года музыканты выступили на Winter Masters of Rock, одном из самых крупных рок-фестивалей в Чехии. В ходе выступления ALMANAC исполнили новые песни из грядущего дебютного полноформатного альбома, который был записан уже к концу года.

Альбом Tsar вышел в свет 18 марта 2016 года. Он достиг в чартах Германии и Швейцарии высоких позиций и был номинирован на Metal Hammer Awards 2016 года как "Лучший дебют в мире" . Концептуальный альбом рассказывает о времени правления Ивана Грозного.
 
После продолжительного мирового турне в поддержку альбома Tsar ALMANAC приступают к записи нового альбома. К этому времени в группе почти полностью меняется состав: место бас-гитариста занял Тим Рашид, барабанщика – Кевин Котт, на вокал был приглашен певец Патрик Зюл.

Второй студийный альбом ALMANAC, Kingslayer, вышел на лейбле Nuclear Blast в ноябре 2017 года и стал номером один по итогам 2017 года на портале Worship Metal .

В начале 2019 года ALMANAC отыграли ряд концертов в рамках европейского тура Best of vs Kingslayer Tour 2019. На концертах тура ALMANAC исполняли не только композиции из последних двух альбомов – Tsar и Kingslayer, но также известные песни RAGE и Lingua Mortis Orchestra в первоначальных, оригинальных версиях Виктора Смольского.

Состав

Нынешний 
 Виктор Смольский — гитара.
 Патрик Зюл — вокал.
 Жанетт Марчевка — вокал.
 Франк Бек — вокал.
 Тим Рашид — бас-гитара.
 Кевин Котт — ударные.

Бывшие участники 
 Энрик Гарсия — клавишные (2015)
 Армин Алик — бас-гитара (2015—2016)
 Майкл Колар — ударные (2015—2016)
 Атанасиос Тсукас — ударные (2017)
 Дэвид Ридмэн — вокал (2015—2017)
 Энди Б. Франк — вокал (2015—2017)

Дискография

Студийные альбомы 
 Tsar (2016)
 Kingslayer (2017)
 Rush of Death (6 марта 2020)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы ALMANAC 
 Официальная страница группы ALMANAC на Facebook 
 Канал группы ALMANAC на Youtube 
 Официальная страница группы ALMANAC на Nuclear Blast 
 Официальный сайт Виктора Смольского 

Рок-группы Германии
Хеви-метал-группы Германии
Пауэр-метал-группы Германии
Музыкальные коллективы 2010-х годов